Jättnig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jättnig (1766–1819), deutscher Kupferstecher
 Carl Jättnig (der Jüngere) (1794–1849), deutscher Kupferstecher
 Ferdinand Jättnig (1789–1847), deutscher Kupferstecher